Кіровський район:

Україна 
 Кіровський район, Автономна Республіка Крим, центр — смт Кіровське
 Кіровський район, Донецька область, місто Донецьк
 Кіровський район, Донецька область, місто Макіївка

 Кіровський район — колишня назва Центрального району міста Дніпра
 Кіровський район — колишня назва Фортечного району міста Кропивницький
 Кіровський район — колишня назва Печерського району Києва до 1944 року

Білорусь 
 Кіровський район, Могильовська область, центр — смт Кіровський

Росія 
 Кіровський район, Калузька область, центр — місто Кіров
 Кіровський район, Ленінградська область, центр — місто Кіровськ
 Кіровський район, Республіка Північна Осетія—Аланія, центр — село Ельхотово
 Кіровський район, Приморський край, центр — смт Кіровський
 Кіровський район, Ставропольський край, центр — місто Новопавловськ

 Кіровський район, Астраханська область, місто Астрахань
 Кіровський район, Волгоградська область, місто Волгоград
 Кіровський район, Свердловська область, місто Єкатеринбург
 Кіровський район, Республіка Татарстан, місто Казань
 Кіровський район, Кемеровська область, місто Кемерово
 Кіровський район, Красноярський край, місто Красноярськ
 Кіровський район, Республіка Дагестан, місто Махачкала
 Кіровський район, Новосибірська область, місто Новосибірськ
 Кіровський район, Пермський край, місто Перм
 Кіровський район, Ростовська область, місто Ростов-на-Дону
 Кіровський район, Самарська область, місто Самара
 Кіровський район, Саратовська область, місто Саратов
 Кіровський район, Томська область, місто Томськ
 Кіровський район, Республіка Башкортостан, місто Уфа
 Кіровський район, Хабаровський край, місто Хабаровськ
 Кіровський район, Ярославська область, місто Ярославль

 Кіровський адміністративний район, Санкт-Петербург